El Condado de Brunswick es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Brunswick, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Brunswick, condado de Virginia.